Чмыревка — название населённых пунктов на Украине:

 Чмыревка — село в Белоцерковском районе Киевской области.
 Чмыревка — село в Чигиринском районе Черкасской области.